Сан Исидрито има више значења:

 Сан Исидрито (Полотитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Исидрито (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику